Forro (taal), Afrikaans-Portugese creooltaal.
 Forró (muziek), muziek- en danssoort uit Brazilië.
 Forró (Hongarije), plaats en gemeente in Hongarije.